Ivory kan syfta på: 

 Ivory – en svagt gultonad nyans av vitt, se elfenben (färg)
 Ivory, Jura – en stad i Frankrike

Personer

Se även 
 Ivory Creek

Efternamn